Los pinales o pinares designan bosques con predominancia de especies del género Pinus.

Estos nombres también se usan para designar:

Botánica
 Pinales, orden de coníferas cuya única familia, en algunos sistemas de clasificación, es Pinaceae

Lugares en España

Municipios
 El Pinar (Granada)
 El Pinar de Alba (Salamanca)
 El Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife)
 Alcolea del Pinar (Guadalajara)
 Aldea del Pinar (Burgos)
 Almodóvar del Pinar (Cuenca)
 Cabrejas del Pinar (Soria)
 Ciruelos del Pinar (Guadalajara)
 Herradón de Pinares (Ávila)
 Hontoria del Pinar (Burgos)
 El Hoyo de Pinares (Ávila)
 Navalperal de Pinares (Ávila)
 Rabanera del Pinar (Burgos)
 San Bartolomé de Pinares (Ávila)
 Santa Cruz de Pinares (Ávila)
 Torralba del Pinar (Castellón)
 Torrecilla del Pinar (Segovia)
 Torremocha del Pinar (Guadalajara)
 Villarroya de los Pinares (Aragón)
 Vilviestre del Pinar (Burgos)

Localidades
 Pinar de Campoverde (Alicante)
 Pinar de los Franceses (Cádiz)
 Pinar de los Guisos (Cádiz)
 Cubillas del Pinar (Guadalajara)
 Jodra del Pinar (Guadalajara)
 Navas del Pinar (Burgos)
 Zarzuela del Pinar (Segovia)

Espacios naturales
 Sierra del Pinar, cordillera (Cádiz)
 Sierra del Pinar, cordillera (provincia de León)

 Pinar de Abantos y Zona de La Herrería, espacio natural protegido (Madrid)

 Pinar de Antequera, espacio natural protegido (Valladolid)
 Pinar de Bornos, espacio natural protegido (Cádiz)
 Pinar de Hoyocasero, espacio natural protegido (Ávila)
 Pinar de Láchar, espacio natural protegido (Granada)
 Pinar de Roche, espacio natural protegido (Cádiz)
 Pinar de Salinas, espacio natural protegido (Asturias)
 Pinar de Valdevaqueros, espacio natural protegido (Cádiz)
 Pinar de La Algaida, espacio natural protegido (Cádiz)
 Pinar del Hacho, espacio natural protegido (Málaga)
 Pinar del Rey, espacio natural protegido (Cádiz)
 Pinares de Rodeno, espacio natural protegido (Teruel)
 Pinares y Dunas de San Antón, espacio natural protegido (Cádiz)

Estaciones ferroviarias
 Pinar Grande, estación ferroviaria abandonada en la provincia de Soria (España)
 Estación de Pinar, estación ferroviaria en la Comunidad de Madrid (España)
 Estación de Pinar de Chamartín, estación del Metro y Metro Ligero de Madrid (España)
 Estación de Pinar del Rey, estación del Metro de Madrid (España)

Otros lugares
 Pinares, comarca natural (Soria y Burgos)
 Tierra de Pinares, comarca natural (Segovia y Valladolid)

Lugares en las Américas
 Pinal, condado del estado de Arizona (Estados Unidos)
 Pinal, localidad homónima del condado antes mencionado
 Pinal de Amoles, municipio del estado de Querétaro (México)
 Pinal de Amoles, localidad homónima del municipio antes mencionado
 El Pinar (Mérida), mansión localizada en el estado de Yucatán (México)
 El Pinal, monte ubicado en el estado de Puebla (México)
 Pinar del Río, provincia de Cuba
 Pinar del Río, localidad homónima de la provincia antes mencionada
 Pinar del Sol, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina)
 El Pinar, barrio de Ciudad de la Costa (Canelones, Uruguay)
 El Pinar, distrito municipal en San José de Ocoa (República Dominicana)
 Río Pinar, condado del estado de Florida (Estados Unidos)
 Santiago el Pinar, municipio del estado de Chiapas (México)

Entretenimiento
 Pinar del Río, equipo de béisbol cubano
 FC Pinar del Río, club de fútbol cubano
 Atlético Pinares, club de fútbol hondureño
 Pinar de Rocha, discoteca ubicada en Buenos Aires (Argentina)
 Parque Zoológico El Pinar, zoológico ubicado en Caracas (Venezuela)

Personas
 Pinar, apellido español de origen aragonés
 Florencia Pinar, poetisa española
 César Pinares, futbolista chileno
 Nelson Pinal Borges, ajedrecista dominicano
 Silvia Pinal, actriz mexicana
 Alfredo García Pinal, director de cine y guionista español
 Nicolás Romay Pinal, comentarista deportivo mexicano
 Enrique Espinoza Pinales, grabador y artista visual mexicano
 Pinar Budak, deportista alemana de taekwondo
 Pinar Selek, socióloga, escritora y feminista turca